Vernéřov bezeichnet mehrerer Orte in Tschechien

Vernéřov (Aš), Ortsteil von Aš
Vernéřov, Ortsteil von Klášterec nad Ohří